Села:
 Сіренки — Полтавська область, Глобинський район
 Сіренки — Сумська область, Лебединський район

Див. також 
 Сіренко